

Толмачово — село, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Толмачово — село, Парабельський район, Томська область